Operation Hurricane steht für
 Operation Hurricane (1944), anglo-amerikanische Bombenangriffe auf das Ruhrgebiet
 Operation Hurricane (Australien), britischer Atombombentest im Jahr 1952